Aetna ist der Name

 eines US-amerikanischen Anbieters von Gesundheitsleistungen, siehe Aetna

mehrerer Orte:
 einer antiken griechischen Stadt auf Sizilien, siehe Aitne (Sizilien)

in den Vereinigten Staaten:
 Aetna (Craighead County, Arkansas)
 Aetna (Sharp County, Arkansas)
 Aetna (Indiana), im Lake County
 Aetna (Kansas), im Barber County
 Aetna (Michigan), im Newaygo County
 Aetna (Hickman County, Tennessee)
 Aetna (Marion County, Tennessee)
 Aetna Springs (Kalifornien)
 Aetna Estates, im Arapahoe County, Colorado - Census designated place
 Aetnaville (Kentucky), im Ohio County
 Aetnaville (Ohio), im Belmont County

Minen:
 Aetna Mine (Park County, Colorado)
 Aetna Mine (Clear Creek County, Colorado)
 Aetna Mine (La Plata County, Colorado)
 Aetna Mine (Lake County, Colorado)
 Aetna Mine (Napa County, Kalifornien)
 Aetna Mine (Hickman County, Tennessee)
 Aetna Mines (Marion County, Tennessee)
 Aetna Extension Mine, Mine im Napa County, Kalifornien
 Aetna Shaft Mine, Mine im Calaveras County, Kalifornien

Sonstiges:
 Aetna Creek, Fließgewässer im Keweenaw County, Michigan
 Mount Aetna Creek, Fließgewässer im US-Bundesstaat Maryland
 Aetna Gas Field, Gasfeld im Logan County, Arkansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Aetna Earthworks, in Missaukee County, Michigan, ID-Nr. 73002157
 Aetna Hose, Hook and Ladder Company, Fire Station No. 1, in Newark, Delaware, ID-Nr. 82002335
 Aetna Hose, Hook and Ladder Company Fire Station No. 2, in Newark, Delaware, ID-Nr. 82002334
 Aetna Springs Resort, in Pope Valley, Kalifornien, ID-Nr. 87000341
 Aetna Station No. 5, in Fond du Lac, Wisconsin, ID-Nr. 76000059

Siehe auch:
 Aetna Township
 Ätna (Begriffsklärung)